Espinela puede hacer referencia a:

 La espinela, mineral de hábito cúbico cuya fórmula química es MgAl2O4.
 La décima espinela (o simplemente décima), tipo de estrofa de diez versos que toma su nombre del novelista y vihuelista Vicente Espinel.